Инуктитут (восточно-канадский инуктитут; самоназвание — ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ — от inuk «человек» + -titut «подобно кому-то», то есть «подобный человеку») — название либо всех инуитских диалектов Канады, либо за исключением инувиалуктуна. Слово «инуктитут» является официальным и наиболее распространённым обозначением инуитских языков Канады в целом. Инуктитут близок к гренландскому языку, также принадлежащему к инуитской языковой группе эскимосско-алеутской языковой семьи.

На инуктитуте говорят по всей территории севера Канады, в регионах Ньюфаундленда и Лабрадора, Квебека, Манитобы, Нунавута, Северо-Западных территорий, а ранее говорили и на арктическом побережье Юкона. Согласно данным статистической службы Канады, насчитывается около 35 тысяч носителей языка.

Письменность 
Помимо латиницы, в восточных и центральных областях распространения языка для записи используется слоговая письменность Е. Пека, созданная в конце XIX в. и представляющая собой адаптацию орфографии, созданной Дж. Эвансом в 1840 г. для индейцев кри.

Диалекты 
 Инувиалуктун (3 диалекта: Сиглитун, Кангирьюармиутун и Ууммармиутун) — Северо-Западные территории;
 Нунавиммиутитут (схож с Саус-Баффин) — Нунавик (северная часть Квебека, заселённая эскимосами);
 Нунатсиавуммиутут — Нунатсиавут (часть Лабрадора, заселённая эскимосами).

Фонетика и фонология

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 

 Вахтин Н. Б. — Язык инуитов канады

Языки Канады
Эскимосско-алеутские языки